Унчешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Секуєнь.
 Унчешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бунешть.
 Унчешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Зеподень.